Powelliphanta lignaria е вид коремоного от семейство Rhytididae.

Източници 

Powelliphanta